Meerwaarde (bedrijfseconomie) Algemene waardevermeerdering van kapitaalgoederen
 Meerwaarde (Marx) Element uit de Marxistische economie aangaande waardevermeerdering door de productiefactor arbeid